Bubenheim ist der Name folgender Orte:

 Bubenheim (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
 Bubenheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Koblenz-Bubenheim, Stadtteil von Koblenz
 Bubenheim (Nörvenich), Wohnschaft bei Rommelsheim, Gemeinde Nörvenich
 Bubenheim (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bubenheim (Wüstung), Wüstung in der Nähe von Kirberg

Bubenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bubenheim (* 1962), deutscher Filmkomponist
 Claudia Bubenheim (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 Frank Bubenheim (* 1952), deutscher Übersetzer islamischer Texte

Bubenheim ist der Name von:
 Burg Bubenheim, Burg bei Rommelsheim im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen
 Bubenheimer Berg, einem Berg in der Fränkischen Alb